Tinn se poate referi la:

 Tinn, o comună din provincia Telemark, Norvegia
 Lacul Tinn, un lac din Norvegia
 Jack Tinn, antrenor de fotbal englez
 James Tinn, politician laburist britanic

Vezi și
 Tin
 Tinne